Nightlife - Pet Shop Boys-album
 Nightlife (Karl Wolf-album)
 Nightlife (Thin Lizzy-album)
 Nightlife (film), Simon Verhoeven 2020-as filmje